wanderlust – zamiłowanie do włóczęgi, tęsknota za podróżami, pociąg do podróżowania

 „Wanderlust” – singel Björk
 „Wanderlust” – singel R.E.M.
 „Wanderlust” – singel The Weeknd

 Wanderlust – album Sophie Ellis-Bextor

 Raj na ziemi (tyt. oryg. Wanderlust) – film z 2012 roku

 Wanderlust – irlandzki serial telewizyjny
 Wanderlust – brytyjski serial telewizyjny